Doka, een donkere kamer, bestemd voor het ontwikkelen van foto's
 Darkroom (band), een band met deze naam
 Darkroom (seksclub), een verduisterde kamer in een nachtclub, seksclub, (homo)bar of badhuis
 Darkroom, de tiende aflevering van het vijfde seizoen van The Americans